Geografia
 Orlik – wieś kaszubska w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Orlik – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta
 Orlik – szczyt w Sudetach Wschodnich w Górach Bialskich
 Orlík – szczyt w Sudetach Wschodnich w Wysokim Jesioniku
 
 Postacie
 Adam Orlik (1902-1940) – nauczyciel, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Filip Orlik (1672-1742) – hetman kozacki
 Kazimierz Orlik-Łukoski (1890-1940) – generał brygady WP
 Roland Orlik (ur. 1965) – polski skrzypek
 Roman Orlik (zm. 1982) – polski żołnierz wojsk pancernych września 1939, architekt
 Wilhelm Orlik-Rückemann (1894-1986) – generał brygady WP

 Biologia
 orlik krzykliwy, orlik grubodzioby, orlik malajski – ptaki z podrodziny orłów
 orlik polski – ptak z podrodziny gołębiowatych
 orlik – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych

 Lotnictwo
 PZL-130 Orlik – polski samolot treningowy
 Zespół Akrobacyjny „Orlik” – zespół akrobacji lotniczej używający samolotów Orlik
 Polski Kontyngent Wojskowy Orlik – komponent polskich Sił Powietrznych, przeznaczony do ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich
 Orlik – polski szybowiec wyczynowy z okresu międzywojennego

 Inne
 orlik – potoczna nazwa drobnych monet
 Orlik 2012 – rządowo-samorządowy program budowy boisk
 trałowce projektu 206F, nazywane też Orlik od pierwszego okrętu tego typu

Zobacz też